Latin Pop Airplay — хит-парад самых популярных в радиоэфире музыкальных композиций в стиле латино-поп, публикуемый еженедельно журналом Billboard.

Информация о чарте

Исполнители с наибольшим количеством хитов № 1 
{| class="wikitable"
!Место
!Исполнитель
!Всего
!Кол-во недель на #1
!Песни (год)/(недели)
!источник
|-
|align="center"| 1 || Энрике Иглесиас ||align="center"| 16 ||align="center"|96 || «Si Tú Te Vas» (1995)«Por Amarte» (1996)«Enamorado Por Primera Vez» (1997)«Sólo en Tí» (1997) (10 недель)«Miente» (1997)«Esperanza» (1998)«Nunca Te Olvidaré» (1999)«Bailamos» (1999)«Ritmo Total» (1999)«Héroe» (2001)«Mentiroso» (2002) «Quizás» (2003)«Dímelo» (2007)«Dónde Están Corazón» (2008)«Cuando Me Enamoro»  (Enrique Iglesias featuring Juan Luis Guerra)  (2010) «I Like It»  (Enrique Iglesias featuring Pitbull)  (2010)||align="center"|
|-
|align="center"| 2 || Шакира ||align="center"| 13 ||align="center"| 52 || «Estoy Aquí» (1996)«Se Quiere, Se Mata» (1997)«Ciega, Sordomuda» (1998)  «Tú» (1999)  «Suerte» (2001)  «Que Me Quedes Tú» (2003)  «La Tortura» (Shakira featuring Alejandro Sanz) (2005)«Hips Don't Lie» (Shakira featuring Wyclef Jean) (2006)   «Te Lo Agradezco, Pero No» (Alejandro Sanz featuring Shakira) (2007)   «Loba» (2009) «Lo Hecho Está Hecho»  (2009))  «Gitana»  (2010)  «Loca» (Shakira featuring El Cata) (2010) ||align="center"|
|-
|align="center"| 3 || Кристиан Кастро ||align="center"| 11 ||align="center"| 36 || «Mañana» (1994)  «Azul Gris» (1995)  «Con Tu Amor» (1995)  «Vuélveme a Querer» (1995)  «Amarte a Ti» (1996)   «Amor» (1996)  «Lo Mejor de Mí»  (1997)   «Azul»  (2001)   «Cuando Me Miras Así»  (2002)   «Te Buscaría»  (2004)   «Amor Eterno»  (2005) ||align="center"|
|-
|align="center"| 4 || Луис Мигель ||align="center"| 9 ||align="center"|64 || «El día que me quieras» (1994)«La Media Vuelta» (1994)«Todo y Nada» (1995)«Dame» (1995)«Sueña» (1996)«Por Debajo de la Mesa» (1997)«O Tú O Ninguna» (1999)«Como Duele» (2002)«Te Necesito» (2003)||align="center"|
|}

Лучшие песни чарта по итогам года 
 1996: «Por Amarte», Энрике Иглесиас
 1997: «Por Debajo de la Mesa», Луис Мигель
 1998: «Vuelve», Рики Мартин
 1999: «Dejaría Todo», Чайян
 2000: «A Puro Dolor», Son by Four
 2001: «Abrázame Muy Fuerte», Хуан Габриэль
 2002: «Y Tu Te Vas», Чайян
 2003: «Tal Vez», Рики Мартин
 2004: «Cuidarte el Alma», Чайян
 2005: «La Camisa Negra», Хуанес
 2006: «Labios Compartidos», Maná
 2009: «Aqui Estoy Yo», Луис Фонси при участии Давида Бисбаля, Алекса Синтека и Ноэля Шахриса
 2010: «Cuando Me Enamoro», Энрике Иглесиас при участии Хуана Луиса Герры

Примечания 

 

Чарты Billboard
Хит-парады США
Латиноамериканская поп-музыка